Юлія Гергес і Анна-Лена Гренефельд були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Юханна Ларссон і Ясмін Вер виграли титул, у фіналі перемігши пару Крістіна Младенович і Катажина Пітер з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

E-Boks Sony Ericsson Open, парний розряд
2011